Та́сма Уо́лтон (;) — австралийская актриса.

Биография 
Тасма Уолтон родилась 19 августа 1973 года в Джералдтоне (штат Западная Австралия, Австралия).

Карьера 
Тасма снимается в кино с 1995 года и за это время она сыграла в 28-ми фильмах и телесериалах. Уолтон — лауреат премий «Logie Award», Sochi International Film Festival и Sochi International Film Festival (1997) за роли Дейдры Е. МакКинли в телесериале «Blue Heelers» (1995—1999) и Марии Лупи в фильме «» (1997).

Личная жизнь 
В 2004 году закончились её семилетние отношения с актёром Дэнни Робертсом. С 16 июня 2009 года Тасма замужем за комиком  (род.1974), с которым она встречалась 18 месяцев до их свадьбы. У супругов есть дочь — Руби Аурелия МакМанус (род.16.12.2013).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Австралии